Varzi ou Varzy pode referir-se a:

 Achille Varzi - piloto de corridas da Itália de motocicletas e automóveis.
 Varzi - comuna italiana da região da Lombardia, província de Pavia.
 Varzy - comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Nièvre.

Ver também
 Várzea (desambiguação) - página de desambiguação

Desambiguação
Desambiguações de topônimos